

Geografia 
 Piotta – frazione di Quinto, comune nel distretto di Leventina (Cantone Ticino, Svizzera)

Altro 
 Piotta – nome nel dialetto romanesco di varie monete
 Piotta (1973) – cantante italiano